McRobbie ist der Familienname folgender Personen:

 Angela McRobbie (* 1951), britische Kulturtheoretikerin und Feministin
 David McRobbie (* 1934), australische Autorin
 Peter McRobbie (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler